inscharen (vee)
afkalven